19. breddegrad kan henvise til:

 19. nordlige breddekreds
 19. sydlige breddekreds